Gucheng, tidigare romaniserat Kucheng kan syfta på följande orter i Kina:

Gucheng, Hengshui – ett härad som lyder under Hengshuis storstadsområde i Hebei-provinsen
Gucheng, Xiangyang – ett härad som lyder under Xiangyangs storstadsområde i Hubei-provinsen
Gucheng (socken i Kina, Henan, lat 32,69, long 112,96)
Gucheng (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 40,53, long 111,34)
Gucheng (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 41,15, long 107,48)
Gucheng (socken i Kina, Shandong)
Gucheng (socken i Kina, Henan, lat 32,88, long 114,05)
Gucheng (socken i Kina, Henan, lat 32,54, long 115,33)
Gucheng (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,31, long 118,97)
Gucheng (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,86, long 116,17)
Gucheng (ort i Kina, Sichuan Sheng, lat 32,60, long 106,46)
Gucheng (häradshuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 28,85, long 121,12)

WP:Projekt Kina